Haberzettl ist der Name von:
 Adam Haberzettl (1816–1871), deutsch-böhmischer Architekt 
 Bruno Haberzettl (* 1965), österreichischer Karikaturist und Illustrator
 Karl Haberzettl (1848–1906), deutsch-böhmischer Architekt 
 Oswald Haberzettl (1892–1981), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Wilhelm Haberzettl (* 1955), österreichischer Politiker (SPÖ)